Vorrstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Vorrstjärnen, sjö i Umeå kommun,  (3,31 ha)
Nedre-Vorrstjärnen, sjö i Umeå kommun,  (3,25 ha)
Stor-Vorrstjärnen, sjö i Umeå kommun,  (4,34 ha)
Sör-Vorrstjärnen, sjö i Umeå kommun,  (3,29 ha)
Vorrstjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn